Pezzè ima više značenja:
 Pezzè, Belluno
 Pezzè, Bolzano